Nzérékoré puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Nzérékoré, región;
 Nzérékoré, prefectura;
 Nzérékoré, ciudad.